Согласно Конституции от 11 декабря 1947 года (ст. 116), Итальянская Республика делится на 20 областей (), 5 из которых, где компактно проживают этнические и языковые меньшинства, имеют специальный статус (). 

Все области, кроме Валле-д’Аоста и Фриули-Венеция-Джулия, делятся на провинции (). Область Валле-д'Аоста самая маленькая, её коммуны подчиняются непосредственно властям области. Вплоть до 2014 года область Фриули-Венеция-Джулия состояла из 4 провинций, однако с этого года они были ликвидированы и вместо них созданы 18 межкомунальных территориальных союзов (, ), которые были ликвидированы в 2021 году и на их основе в границах 4 существовавших до 2014 года провинций были созданы 4 органа региональной децентрализации (, ).

С 2014―2016 годов 12 областей включают также метрополитенские города (). Две провинции, Тренто и Больцано в области Трентино-Альто-Адидже, также имеют автономный статус.

Провинции и метрополитенские города, в свою очередь, делятся на коммуны или общины (), которые могут также подразделяться на фракции ().

Области Италии 

Список областей Италии (номера соответствуют номерам на карте; цветом выделены области со специальным статусом):

В областях есть свои парламенты — областные советы и правительства — джунты (), обладающие полномочиями в вопросах местного самоуправления. Области возглавляют президенты ().

Провинции и метрополитенские города Италии 

Области Италии включают провинции () и метрополитенские города (). Они в свою очередь делятся на коммуны.

Всего в Италии 93 провинции и 14 метрополитенских городов. Последние были образованы в 2014—2016 гг. из одноимённых упразднённых провинций.

Коммуны Италии 

Комму́на () в Италии — административная единица третьего уровня. Состоит обычно из главного города, дающего коммуне название, и прилегающих территорий.

Коммуны очень разнообразны по размерам; самой большой коммуной Италии по площади и населению является Рим (, ), самой маленькой по площади — Фьера-ди-Примьеро (), по населению — Педезина ().

На уровне коммуны в Италии производятся многие государственные функции: регистрация рождений и смертей, мест проживания и списков избирателей, управление коммунальной собственностью, в том числе дорогами.

Главой коммуны является мэр (), законодательным органом — совет коммуны (), а исполнительным — правление коммуны (). Мэр и члены совета выбираются одновременно жителями коммуны: коалиция избранного мэра (он должен получить абсолютное большинство голосов в первом или втором туре) получает три пятых мест в совете. Правление возглавляется мэром, который назначает его остальных членов, называемых асессорами (). Правление коммуны располагается в здании, обычно называемом муниципалитет () или «дом коммуны» (). Коммуна может подразделяться на фракции.

Исторические административные единицы 
 Пола (провинция)
 Рим (провинция)

См. также 

 Provincia (Italia) — описание провинции, как административно-территориальной единицы.

Примечания